Dix-huit comtés des États-Unis portent le nom de comté de Montgomery (). La grande majorité d'entre eux ont été baptisés en l'honneur de Richard Montgomery (1738-1775), général américain mort au début de la Guerre d'indépendance des États-Unis :
comté de Montgomery (Alabama) ; cas particulier : le comté a été baptisé en l'honneur de Lemuel P. Montgomery, autre général, mais la ville de Montgomery, sise dans ce comté, a quant à elle été nommée en l'honneur de Richard Montgomery...
le comté de Montgomery, situé dans l'État de l'Arkansas ;
le comté de Montgomery, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
le comté de Montgomery, situé dans l'État de Géorgie ;
le comté de Montgomery, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Montgomery, situé dans l'État de l'Indiana ;
le comté de Montgomery, situé dans l'État de l'Iowa ;
le comté de Montgomery, situé dans l'État du Kansas ;
le comté de Montgomery, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
le comté de Montgomery, situé dans l'État du Maryland ; semble avoir été le premier comté à porter ce nom ;
le comté de Montgomery, situé dans l'État du Mississippi ; origine du nom incertaine ;
le comté de Montgomery, situé dans l'État du Missouri ;
le comté de Montgomery, situé dans l'État de New York ;
le comté de Montgomery, situé dans l'État de l'Ohio ;
le comté de Montgomery, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie ; origine du nom incertaine ;
le comté de Montgomery, situé dans l'État du Tennessee ; baptisé en l'honneur de John Montgomery, politicien local ;
le comté de Montgomery, situé dans l'État du Texas ; baptisé en l'honneur d'Andrew Montgomery, politicien local ;
le comté de Montgomery, situé dans le Commonwealth de Virginie.

Voir aussi